Fiat Uno ist der Name folgender Personenkraftwagen:

 Fiat Uno (Typ 146), 1983 bis 2014
 Fiat Uno (Typ 327), 2010 bis 2021